Die Campbell’s Hall of Fame Championships 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 12. Juli 2009 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien als letztes Turnier der laufenden Saison auf Rasen ausgetragen. Das Turnier gehörte zur Kategorie ATP World Tour 250 und in derselben Woche fanden keine weiteren Turniere statt.

Titelverteidiger im Einzel war Fabrice Santoro, der das Turnier zweimal hintereinander gewinnen konnte. Er nahm auch in diesem Jahr wieder am Turnier teil, schied jedoch im Halbfinale aus. Im diesjährigen Finale setzte sich der Lokalmatador Rajeev Ram in drei Sätzen mit 6:73, 7:5, 6:3 gegen seinen an drei gesetzten Landsmann Sam Querrey durch. Ram nahm als Lucky Loser am Turnier teil, nachdem Mardy Fish wegen einer Davis-Cup-Begegnung gegen Kroatien absagen musste. Für Ram war es der erste Titel auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Mardy Fish und John Isner die Titelverteidiger, sie nahmen jedoch beide nicht mehr am Turnier teil. Im Finale siegten Jordan Kerr und der Einzelsieger Rajeev Ram gegen das Duo Michael Kohlmann und Rogier Wassen in drei Sätzen mit 6:76, 7:67, [10:6].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)